

Geografia 
Canada
 Saskatchewan – provincia del Canada occidentale
 Distretto del Saskatchewan – distretto dei Territori del Nord-Ovest
 Fort Saskatchewan – città dell'Alberta
 Municipalità rurale del Saskatchewan − municipalità rurale del Manitoba
 Monte Saskatchewan – monte dello Yukon
 Monte Saskatchewan – monte dell'Alberta
 Saskatchewan – fiume del Manitoba e del Saskatchewan
 North Saskatchewan – fiume dell'Alberta e del Saskatchewan
 South Saskatchewan – fiume dell'Alberta e del Saskatchewan
 Ghiacciaio Saskatchewan – ghiacciaio del Parco nazionale Banff

Altro 
 Saskatchewan Party – partito politico canadese
 Università del Saskatchewan – università di Saskatoon
 Le giubbe rosse del Saskatchewan (Saskatchewan) – film del 1954 diretto da Raoul Walsh